Bandits peut renvoyer à :
 Bandits, film réalisé par Katja von Garnier en 1997 ;
 Bandits, film réalisé par Barry Levinson en 2001 ;
 Bandits, roman d'Elmore Leonard paru en 1987 ;
 Bandits, chanson du groupe Lou Dalfin ;
 Bandits, jeu vidéo sorti en 1982.

Autre 

 Brisbane Bandits

Voir aussi 
 Les Bandits (Llanto por un bandido), film de Carlos Saura sorti en 1964.
 Bandits, bandits, film de Terry Gilliam, sorti en 1981.

Homonymie de titre